Landesfürst bezeichnet 
 im Allgemeinen einen Fürsten, der über ein Land herrscht, siehe Fürst oder Landesherr
 den regierenden Fürsten in Liechtenstein, siehe Landesfürst (Liechtenstein)